Beerwah (Australië), een plaats in Queensland, Australië
Beerwah (India), een plaats in Jammu en Kasjmir, India